Балдуин, Бо́лдуин, Бодуэн (, , , ) — персоналии и топоним.

Персоналии 
  (1779—1819) — американский врач и ботаник.

По имени 
 Балдуин Бальдзо — регент при малолетнем Арнульфе II (964—976).
 Балдуин I Иерусалимский, де Булонь (; 1060—1118) — граф Эдессы (1097—1100), король Иерусалима (1100—1118), брат герцога Готфрида Бульонского.
 Балдуин II Иерусалимский, де Бург (; 1058—1131) — граф Эдессы (1100—1118), король Иерусалима (с 1118). Сын Гуго, графа Ретельского, и Мелисенды де Монлери.
 Балдуин (?—1145) — архиепископ Пизы (с 1138), ученик Бернарда Клервоского. Блаженный в Римско-католической церкви, день памяти — 6 октября.
 Болдуин де Ревьер (), Болдуин де Редверс (; ?—1155) — англонормандский аристократ, участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов, 1-й граф Девон (с 1141).
 Балдуин III Иерусалимский (1130—1162) — король Иерусалимский (с 1143). Сын Фулька.
 
 Балдуин IV Иерусалимский, Прокажённый (; 1161—1185) — король Иерусалима (с 1174). Сын Амори I и Агнес де Куртене.
 Балдуин V Иерусалимский, де Монферрат (1178—1186) — король Иерусалима (с 1185) под регентством Раймунда III.
 Бодуэн Люксембургский (; 1285—1354) — курфюрст и архиепископ Трирский (1307—1354), администратор Майнцского архиепископства (1328—1336) и Вормского епископства (1331—1337). Из Люксембургского дома, брат императора Генриха VII.
 Бодуэн, принц Бельгии (; 1869—1891) — принц Бельгии, герцог саксонский, принц Саксен-Кобург-Гота.
 Бодуэн I (, ; 1930—1993) — король Бельгии (1951—1993). Сын Леопольда III и Астрид Шведской.
 Балдуин Ибелин (ок. 1135—1187) — влиятельный барон Иерусалимского королевства в XII веке.
 Балдуин Ибелин (ум. 1267) — государственный и военный деятель эпохи крестовых походов, сенешаль Кипрского королевства.

Графы Фландрии и Эно, императоры Латинской империи 
 Бодуэн I Железная Рука (830-е — 879) — граф Фландрии (863—879), граф Арраса (с 862), родоначальник Фландрского дома.
 Бодуэн II Лысый (; ?—918) — граф Фландрии (с 879). Сын Бодуэна I Фландрского и Юдифи, дочери Карла II Лысого. Из Первого Фландрского дома.
 Бодуэн III Юный (; 935—962) — граф Фландрии (958—962). Сын Арнульфа I и Адели де Вермандуа, дочери Геребрта II. Из Первого Фландрского дома.
 Бодуэн IV Бородатый (; 980—1035) — граф Фландрии (с 987). Сын Арнульфа II и Сюзанны (Розалии), дочери Беренгара II Иврейского. Из Первого Фландрского дома.
 Бодуэн V Благочестивый (; 1012—1067) — граф Фландрии (с 1035). Сын Бодуэна IV Фландрского и Элеоноры, дочери Ричарда II. Из Первого Фландрского дома.
 Бодуэн VI (Бодуэн де Монс, Бодуэн Миролюбивый; ), Балдуин I (Эно; 1030—1070) — граф Эно (с 1051), граф Фландрии (с 1067). Сын графа Бодуэна V Фландрского и Аделы Французской, дочери Роберта II. Из Первого Фландрского дома.
 Бодуэн II де Эно (, ; 1056—1098) — граф Эно (1071—1098).
 Бодуэн III де Эно (, ; 1088—1120) — граф Геннегау (Эно) (1098—1120). Из Фландрского дома.
 Бодуэн VII Секира (; 1092—1119) — граф Фландрии (1111—1119). Сын Роберта II и Клеменсы Бургундской. Из Первого Фландрского дома.
 Балдуин IV де Эно, Строитель (, ; 1108—1171) — граф Геннегау (Эно) (1120—1171). Из Фландрского дома.
 Бодуэн V (граф Эно) (), Бодуэн I (Намюр), Бодуэн VIII (Фландрия; 1150—1195) — граф Эно (с 1171), маркграф Намюра (с 1184), граф Фландрии (с 1191).
 Балдуин I Фландрский (), Бодуэн VI де Эно (), Балдуин IX Фландрский (), Бодуэн IX Константинопольский (1171—1205) — первый император Латинской империи (с 1204), граф Эно и Фландрии (с 1195). Сын Бодуэна V (графа Эно) и Маргариты I Эльзасской.
 Балдуин II де Куртене (; 1217—1273) — сеньор де Куртене и де Монтаржи, последний император Латинской империи (1228—1261), маркграф Намюра (1237—1256). Сын Пьера II де Куртене и Иоланты.
 Бодуэн II (ум. 1033) — граф Булони (990—1033).

По фамилии 
 Бодуэн, Жан-Жак-Стефан (?—1796) — экстраординарный профессор французского языка московского университета.
 Бодуэн, Поль (1894—1964) — директор Индокитайского банка (1927—1940), министр иностранных дел в правительстве Виши (1940).
 Бодуэн, Поль Альберт — французский художник.
 Бодуэн, Эжен (1842-1893) — французский художник.
 Болдуин, Авраам (1754—1807) — американский политик, один из отцов-основателей штата Джорджия.
 Болдуин, Адам (род. 1962) — американский киноактёр.
 Болдуин, Айрленд Элиси (род. 1995) — американская модель и актриса, дочь актёров Алека Болдуина и Ким Бейсингер.
 Болдуин, Алек (род. 1958) — американский киноактёр.
 Болдуин, Джеймс (1924—1987) — романист, публицист, драматург, активный борец за права человека, последователь Мартина Лютера Кинга.
 Болдуин, Джеймс Марк (1861—1934) — американский психолог, философ, социолог. Один из основателей психологии личности и социальной психологии в США.
 Болдуин, Джек (1938—2020) — английский химик, автор правил Болдуина для реакций циклизации.
 
 Болдуин, Дэниел (род. 1960) — американский киноактёр.
 Болдуин, Ивлин Бриггс (1862—1933) — американский путешественник, метеоролог, исследовавший Землю Франца-Иосифа и совершивший неудачную попытку достичь Северного полюса.
 Болдуин, Клэр — американская журналистка.
 Болдуин, Нил (род. 1970) — британский программист и композитор, автор музыки для видеоигр.
 Болдуин, Оливер, 2-й граф Бьюдли (1899—1958) — британский политик, член Лейбористской партии, журналист.
 Болдуин, Питер (1931—2017) — американский актёр и режиссёр.
 Болдуин, Роберт (1804—1858) — канадский политик колониального периода, премьер объединённой Канады от Западной Канады.
 Болдуин, Стивен (род. 1966) — американский киноактёр.
 Болдуин, Стэнли, 1-й граф Бьюдли (1867—1947) — британский политик, член Консервативной партии, трижды премьер-министр Великобритании.
 Болдуин, Томми (род. 1945) — английский футболист.
 Болдуин, Тэмми (род. 1962) — американский политик, член Палаты представителей США (1999—2013), сенатор (с 2013 года).
 Болдуин, Уильям (род. 1963) — американский киноактёр.
 Болдуин, Уильям Пол (род. 1992) — греческий пловец в ластах.
  — немецкий лютеранский богослов.
 Болдуин, Фрэнк (1842—1923) — офицер армии США.
 Болдуин, Фрэнк Стивен (1838—1925) — американский изобретатель арифмометра.
 Болдуин, Хейли (род. 1996) — американская супермодель и телеведущая.
 Болдуин, Эдит (1870—1941) — американская художница и писательница.

Топоним 
  — город, США.
 Болдуин — муниципалитет, Флорида, США. Основан в 1846 под названием Тигпен.
 Болдуин — округ, Алабама, США.
 Болдуин — округ, Джорджия, США.

См. также 
 :Категория:Болдуин
 Болдуин-Парк
 Болдуин-стрит 
 Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович (Ян Нецислав Игнаций; 1845—1929) — польский и русский лингвист.
 Бодуэн де Куртене, Ромуальда Ромуальдовна, урождённая Багницкая (1857—1935) — польская писательница.
 Baldwin Locomotive Works (Балдвин) — североамериканская локомотивостроительная компания, основатель — Уильям Маттиас Болдуин.
 Белдиман

Примечания